

Toponimo

Romania
 Călinești, comune del distretto di Argeș
 Călinești, comune del distretto di Maramureș
 Călinești, comune del distretto di Teleorman
 Călinești-Oaș, comune del distretto di Satu Mare

Moldavia
 Călinești, comune del distretto di Fălești